Ranzenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Ranzenbach (Agsbach), rechter Zufluss des Agsbachs in der Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Ranzenbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Murr) bei Unterfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ranzenbach (Graschnitzbach), rechter Zufluss des Graschnitzbachs in der Katastralgemeinde Frauenberg der Marktgemeinde Sankt Marein im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Ranzenbach (Sierning), linker Zufluss der Sierning (zur Pielach) bei Siering, Gemeinde Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Peterranzenbach, rechter Zufluss der Vils (zur Naab) bei Kötzersricht, Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern 

von Orten:
 Ranzenbach (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Ranzenbach (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Ortschaft der Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Ranzenbach (Gemeinde Puchberg am Schneeberg), Ortschaft der Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich